Rabaliatti ist der Familienname der folgenden Personen:

 Bartolomeo Rabaliatti († 1723), italienischer Steinmetz
 Franz Wilhelm Rabaliatti (1714–1782), italienisch-deutscher Architekt und Hofbaumeister